David Wise kan syfta på:

David Wise (kompositör), brittisk TV-spelsmusikkompositör
David Wise (manusförfattare), TV-författare
 David Wise (freestyleåkare) (1990–), en amerikansk freestyleåkare
David Wise (journalist) (född 1930),
David A. Wise, ekonom
David S. Wise (datavetare)
David T. Wise (idrottare)

Se även
David Burgess-Wise